

Anno 
 1097 – (MXCVII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo. 
 1097 a.C.

Matematica 
 1097 – numero naturale.

Astronomia 
 1097 Vicia – asteroide della fascia principale del sistema solare.